Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédők Mike Bryan és Lisa Raymond voltak, Bryan azonban ezúttal nem indult vegyes párosban. Raymond Bruno Soares oldalán játszott, akivel be is jutottak a fináléba, de ott a Daniel Nestor–Kristina Mladenovic-páros 5–7, 6–2, 8–6-ra legyőzte őket.

Kiemeltek
Minden kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplését.

  Bruno Soares /  Lisa Raymond (döntő)
  Horia Tecău /  Szánija Mirza (negyeddöntő)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
  Makszim Mikalajevics Mirni /  Andrea Hlaváčková (második kör)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld (harmadik kör)
  Marcelo Melo /  Liezel Huber (harmadik kör)
  Róhan Bópanna /  Cseng Csie (negyeddöntő)
 ''' Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (győztesek)
  Treat Conrad Huey /  Raquel Kops-Jones (második kör)
  Iszámul-Hak Kuraisi /  Cara Black (harmadik kör)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke (negyeddöntő)
  František Čermák /  Lucie Hradecká (második kör)
  Scott Lipsky /  Casey Dellacqua (harmadik kör)
  David Marrero /  Date Kimiko (harmadik kör)
  Lijendar Pedzs /  Cseng Szaj-szaj (második kör)
  Ivan Dodig /  Marina Eraković ''(második kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Eredmények

V